Příjmení Slavický může označovat:
 Jaroslav Slavický (* 1948) – český tanečník, choreograf, baletní mistr a pedagog
 Klement Slavický (1863–1941) – český hudební skladatel, otec Klementa mladšího
 Klement Slavický (1910–1999) – významný český hudební skladatel
 Milan Slavický (1947–2009) – český hudební skladatel, hudební vědec a pedagog, syn Klementa Slavického
 Stanislav Slavický (* 1944) – český kulturní antropolog, publicista, filmový dokumentarista a diplomat

 ženská varianta s přechýlením

 Milena Slavická (* 1949) – česká historička umění
 Vlasta Voborská-Slavická (1911–2004) – česká rozhlasová hlasatelka a hudebnice, manželka Klementa Slavického

Externí odkazy 
 

Česká příjmení